

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Sitnica – część wsi Charszewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Sitnica – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Sitnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Sitnica – przysiółek wsi Sulice w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno

Na Białorusi
 Sitnica – wieś w rejonie łuninieckim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Sitnica – stacja kolejowa w pobliżu ww. miejscowości
 Sitnica – przystanek kolejowy w ww. miejscowości

Inne 
 Sitnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Ribnik
 Sitnica – struga, dopływ Łeby
 Sitnica – rzeka w Kosowie